Telefon Konferencyjny Bluetooth (Bluetooth Conference Phone) – bezprzewodowy telefon konferencyjny firmy Zultys Technologies, kompatybilny z serią telefonów IP SIP, jak również telefonami komórkowymi.

Telefon jest wyposażony w 3 przyciski. Działa on razem z dowolnym telefonem Bluetooth, jak na przykład telefon IP Zultys ZIP 4x5. Rozmowy mogą być nawiązywane za pomocą telefonu ZIP 4x5 lub telefonu BTC, z użyciem wybierania głosowego. Można je odebrać na dowolnym z telefonów. Rozmowa konferencyjna pomiędzy większą liczbą osób może być nawiązana z użyciem telefonu ZIP 4x5. Dzięki obsłudze Bluetooth możliwości te są dostępne również przy używaniu telefonu wraz z innymi telefonami Bluetooth, włącznie z telefonami komórkowymi.

Baterie zasilają urządzenie przez okres tygodnia. Przenośność telefonu oraz zastosowane w nim otwarte standardy umożliwiają przenoszenie telefonu i korzystanie z niego w innych pomieszczeniach i obiektach. Telefon wyposażony jest w 4 mikrofony oraz procesor DSP (Digital Signal Processor – Cyfrowy Procesor Sygnału), co zapewnia czystość sygnału po obu stronach rozmowy.

Urządzenia telekomunikacyjne
Bluetooth